Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier II, se dispute du 11 au .

Jennifer Capriati remporte le simple dames. En finale, elle bat Anke Huber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pam Shriver et Elizabeth Smylie.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1993)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1993 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Sydney
Tennis en Australie en 1993
Tennis en janvier 1993